Qajaarserfik bezeichnet:
 Qajaarserfik (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qajaarserfik (Insel), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland